Hertzka ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Hertzka (1869–1932), Direktor des Wiener Musikverlages Universal Edition
 Gottfried Hertzka (1913–1997), Begründer der Hildegard-Medizin
 Lippo Hertzka (1904–1951), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Theodor Hertzka (1845–1924), österreichisch-ungarischer Schriftsteller
 Yella Hertzka (1873–1948), österreichische Frauenrechtlerin

Siehe auch:
 Herzka